Peloscolex marinus är en ringmaskart som först beskrevs av E. Ditlevsen 1904.  Peloscolex marinus ingår i släktet Peloscolex och familjen glattmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Glattmaskar
marinus